Osoby:
 Alfred Jules Ayer – dwudziestowieczny filozof angielski
Miejscowości w USA:
 Ayer – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Ayer – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
Gminy w USA:
 Ayer (ang. Ayer Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex